Кали, богиња у хиндуизму. 
Кали, град у Колумбији.
Кали (фудбалер), фудбалер Анголе.
Кали (општина) у Хрватској.
 Кали (кратер), метеорски кратери у Естонији, на острву Сарема
 Кали (певачица)